Roge (Vale de Cambra), een plaats in de Portugese gemeente Vale de Cambra
Roge (Požega), een plaats in de Servische gemeente Požega